Салонен () — фамилия финского происхождения. Известные носители:
 Салонен, Альфред (1884—1938) — финский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата мира.
 Салонен, Нил Альберт (род. 1946) — американский деятель Церкви Объединения, учёный-политолог, эксперт по внешней политике, президент Бриджпорского университета.
 Салонен, Сату (род. 1973) — финская лыжница.
 Салонен, Сиркка (1917—1975) — Мисс Финляндия 1938 года.
 Салонен, Тимо (род. 1951) — финский автогонщик.
 Салонен, Эса-Пекка (род. 1958) — финский академический композитор и дирижёр.
 Салонен, Юха (1961) — финский дзюдоист.